Doris Hart ha battuto in finale Pat Ward 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Doris Hart (Campionessa)
 Louise Brough (terzo turno)
 Beverly Baker Fleitz (quarti di finale)
 Dottie Knode (semifinali)

 Barbara Davidson (secondo turno)
 Shirley Fry (quarti di finale)
 Dodo Cheney (terzo turno)
 Barbara Breit (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1955